Yerba del ángel puede referirse a:

 el nombre común de la planta Alomia alata; o
 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis.